James Glover est un nom pouvant désigner:

  (1838-1921), maire américain de Spokane ;
  (1861-1931), compositeur et chef d'orchestre irlandais ;
  (1866-1915), homme politique américain du Mississippi ;
  (1868-1941), mathématicien et statisticien américain ;
 James Glover (1882-1926), médecin et psychanalyste écossais ;
  (1929-2000), officier britannique ;
  (né en 1993), joueur anglais de rugby.

Voir aussi 
  (né en 1969), acteur anglais